Weglehner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eric Marcus Weglehner (* 1991), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor
 Willi Weglehner (* 1948), deutscher Schriftsteller

sowie geographischer Objekte
 Weglehner (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl im Landkreis Altötting in Bayern